Шарголь — топоним:
 Шарголь — остров на реке Амур, в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Шарголь — протока на реке Амур, в Комсомольском районе Хабаровского края.
 Дом отдыха Шарголь — населённый пункт в Комсомольском районе Хабаровского края.